Sadievo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Съдиево) :
Sadievo, village bulgare de l'obchtina d'Aïtos, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Sadievo, village bulgare de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven.